Дамир:

Имя 
 Дамир — мужское имя.

Фамилия 
 Дамир, Дорин Михайлович (род. 1972) — вице президент федерации дзюдо Молдовы.

См. также 
 Дамир-Апаранчай